Ženská čtyřhra Credit One Charleston Open 2022 probíhala v první polovině dubna 2022. Do deblové soutěže charlestonského tenisového turnaje hraného na zelené antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americko-nizozemský pár Nicole Melicharová-Martinezová a Demi Schuursová, jehož členky nestartovaly společně. Melicharová-Martinezová do turnaje nezasáhla. Spoluhráčkou Schuursové se stala Desirae Krawczyková, s níž v úvodním kole nestačila na Bondárovou s Fręchovou.

Květa Peschkeová odehrála v úvodním kole poslední zápas na okruhu WTA. V průběhu turnaje oznámila 46letá Češka konec profesionální kariéry, s plánem posledního turnaje ve Wimbledonu 2022.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, slovinsko-polský pár Andreja Klepačová a Magda Linetteová, který ve finále zdolal česko-indickou dvojici Lucie Hradecká a Sania Mirzaová. Po dvousetovém průběhu 6–2 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 500 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Klepačová na okruhu WTA Tour vybojovala jedenáctý deblový titul a pro Linetteovou to bylo, po třech finálových porážkách, první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Caroline Dolehideová /  Čang Šuaj (semifinále)
  Desirae Krawczyková /  Demi Schuursová (1. kolo)
  Alexa Guarachiová /  Jessica Pegulaová (čtvrtfinále)
  Andreja Klepačová /  Magda Linetteová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Charleston Open
WTA Tour 2022
Tenis v USA v roce 2022